Domschke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Domschke (1813–1881), deutscher Maler, Zeichenlehrer und Hochschullehrer
 Günter Domschke (* 1930), deutscher Chemiker
 Jan-Peter Domschke (* 1943), deutscher Philosoph
 Katharina Domschke (* 1978), deutsche Psychiaterin
 Maggy Domschke (1958–2014), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Domschke (* 1944), deutscher Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre und Operations Research
 Wolfram Domschke (* 1943), deutscher Internist und Hochschullehrer